Ашанти Шакуоя Дъглас () е американска певица, изпълнителка на R&B.

Придобива известност в началото на 2000-те години, след като пее в много песни в стил хип-хоп, още преди да запише своите първи албуми.

Родена е в Глен Коув, Лонг Айлънд, Ню Йорк.

Дискография

Студийни албуми 
 Ashanti (2002)
 Chapter II (2003)
 Concrete Rose (2004)
 The Declaration (2008)
 Braveheart (2014)

Компилаци и други албуми 
 7 Series Sampler (2003)
 Ashanti's Christmas (2003)
 Collectables by Ashanti (2005)
 Can't Stop (2006)
 The Vault (2009)

Сингли 
 Foolish (2002)
 Happy (2002)
 Baby (2002)
 Rock wit U (Awww Baby) (2003)
 Rain on Me (2003)
 Breakup 2 Makeup (2004)
 Only U (2004)
 Don't Let Them (2005)
 Still on It (2005)
 The Way That I Love You (2008)
 Good Good (2008)
 The Woman You Love (2011)
 Never Should Have (2013)
 I Got It (2013)

Видеоклипове 

Американски музикални продуценти
Американски ритъм енд блус певци
Американски хип-хоп музиканти
Американски певици
Американски поп певци
Американски танцьори
Носители на Грами
Афроамерикански актриси
Родени в щата Ню Йорк